Blairsville, une localité du comté d'Union dans l'État de Géorgie,
 Blairsville, une localité du comté d'Indiana en Pennsylvanie,